Johann Kaspar Fäsi ist der Name folgender Personen:

* Johann Kaspar Fäsi (Historiker) (1769–1849), Schweizer Geograph und Historiker
 Johann Kaspar Fäsi (General) (auch Johann Kaspar Faesi; 1795–1848), Schweizer Generalleutnant